Henry Pelham-Clinton pode ser:

Henry Fiennes Pelham-Clinton, 2.º Duque de Newcastle-under-Lyne
Henry Fiennes Pelham-Clinton, Conde de Lincoln
Henry Pelham Pelham-Clinton, 4.º Duque de Newcastle-under-Lyne
Henry Pelham Pelham-Clinton, 5.º Duque de Newcastle-under-Lyne
Henry Pelham Alexander Pelham-Clinton, 6.º Duque de Newcastle-under-Lyne
Henry Pelham Pelham-Clinton, 7.º Duque de Newcastle-under-Lyne
Henry Francis Pelham-Clinton, 8.º Duque de Newcastle-under-Lyne
Henry Edward Pelham-Clinton, 9.º Duque de Newcastle-under-Lyne

Desambiguação